Die Algeria International 2007 als offene internationale Meisterschaften von Algerien im Badminton fanden vom 16. bis zum 18. Dezember 2007 in Algier statt. Es wurden bei dieser ersten Auflage des Championats nur die Herreneinzel- und die Dameneinzelkonkurrenz ausgespielt.

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2007
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Algier